Vranckx, Vrancx:
 Alfons Vranckx
 Freddy Vranckx
 Jos Vranckx
 Rudi Vranckx

 Reportagemagazine "Vranckx"

Vrancx 
 Cornelis (Cornelius) Columbanus Vrancx (circa 1529, Dendermonde - 1615, Gent), een Vlaams schrijver
 Sebastiaen (Sebastiaan) Vrancx (1573, Antwerpen - 1647, Antwerpen), een Vlaamse barokschilder